Åhus, een deelgemeente van Kristianstad in Zweden. 
 aHUS, atypisch hemolytisch-uremisch syndroom, een zeldzame immuunziekte